Niemcy:
 Frankenfeld – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Soltau-Fallingbostel

Osoby:
 Peter Frankenfeld – niemiecki aktor